Het seizoen 1964/65 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 5 september 1964 en eindigde op 6 juni 1965. 

R. Union Hutoise FC won in Vierde Klasse A, K. White Star Lauwe won in Vierde Klasse B, KACV Brasschaat won in Vierde Klasse C en Racing Club de Jette won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 R. Excelsior FC Hasselt fuseerde met K. Hasseltse VV en werd KSC Hasselt.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Tongerse SV Cercle (rechtstreeks uit 3A)
 K. Daring Club Leuven (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Eeklo (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Waaslandia Burcht (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 Hoogstraten VV
 Kalmthout SK

Brabant
 R. SCUP Jette
 K. Vilvoorde FC

Limburg
 Sporting Alken

Oost-Vlaanderen
 RAS Renaisienne

West-Vlaanderen
 K. White Star Lauwe

Henegouwen
 FC Farciennes

Luik
 FC Hollogne
 RCS Visétois

Luxemburg
 Léopold Club Bastogne

Namen
 R. Entente Tamines

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Hutoise FC (kampioen 4A)
 K. White Star Lauwe (kampioen 4B)
 KACV Brasschaat (kampioen 4C)
 Racing Club de Jette (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 Jeunesse Rochefortoise FC (rechtstreeks uit 4A)
 RFC Bressoux (rechtstreeks uit 4A)
 FC Hollogne (rechtstreeks uit 4A)
 FC Denderzonen Pamel (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Eeklo (rechtstreeks uit 4B)
 RAS Renaisienne (rechtstreeks uit 4B)
 Kalmthout SK (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Mol Sport (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Waaslandia Burcht (rechtstreeks uit 4C)
 RCS La Forestoise (rechtstreeks uit 4D)
 Kontich FC (rechtstreeks uit 4D)
 R. Entente Tamines (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4